Victor Camus (Morlaix,  - Morlaix, ) est un photographe français.

Biographie

Galerie

Exposition 
 2017, Exposition Victor Camus, le Cap-Sizun retrouvé, maison du Marquisat, Pont-Croix.

Notes et Références

Liens externes 

 
 
 

Photographe breton
Photographe français du XIXe siècle
Photographe français du XXe siècle
Photographe de paysage
Naissance en février 1858
Naissance à Morlaix
Décès en octobre 1908
Décès à Morlaix
Décès à 50 ans